Laia steht für:
 Laia (Volk), indigene Bewohner der Region nördlich des Palmer River (Mitchell River), Far North Queensland, Queensland, Australien
 Laia (Sprache), Sprache der Laia, eine der Pama-Nyunga-Sprachen
 Laia, Kurzform des weiblichen Vornamens Eulalia (Namensträgerinnen siehe dort)
 Laia (Grabewerkzeug), baskisches Grabewerkzeug mit zwei Zinken und asymmetrisch angebrachtem Griff

LAIA steht für:
 Latin American Integration Association, siehe Lateinamerikanische Integrationsvereinigung

Siehe auch:
 Laya (Begriffsklärung)

Abkürzung